Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2011 (met de officiële naam Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011) werd van 31 juli tot en met 6 augustus gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.
Na in 2010 als challenger-toernooi op de kalender te hebben gestaan maakte in 2011 het ATP-toernooi van Kitzbühel weer deel uit van de ATP World Tour.
Opvallend was het uitdelen van een wildcard aan de voormalig nummer 1 en destijds 43-jarige Thomas Muster.

Het toernooi van 2011 trok meer dan 25.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel